Grand Prix Łotwy 2009 było szóstą eliminacją zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza odbyła się 1 sierpnia, na Latvijas Spidveja Centrs w Daugavpils.

Pozycje startowe 
Komisja Grand Prix wybierze zawodnika, który otrzyma dziką kartę na te zawody oraz dwóch zawodników rezerwy.

Oficjalna lista startowa, numery startowe zostaną rozlosowane 31 lipca.Kontuzjowanego Nickiego Pedersena zastąpił jego rodak,Niels Kristian Iversen.

  (1) Nicki Pedersen zmiana →  (19) Niels K. Iversen
  (2) Jason Crump
  (3) Tomasz Gollob
  (4) Greg Hancock
  (5) Hans N. Andersen
  (6) Leigh Adams
  (7) Andreas Jonsson
  (8) Rune Holta
  (9) Scott Nicholls
  (10) Fredrik Lindgren
  (11) Chris Harris
  (12) Kenneth Bjerre
  (13) Grzegorz Walasek
  (14) Sebastian Ułamek
  (15) Emil Saifutdinov
  (16) Grigorij Łaguta
  (17) Maksims Bogdanovs
  (18) Vjačeslavs Giruckis

Wyniki 

Turniej o Wielką Nagrodę Łotwy wygrał Amerykanin Greg Hancock, który awansował na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Grand Prix IMŚ 2009. W turnieju tym nie wystąpił mistrz świata z 2008 roku-Duńczyk Nicki Pedersen. Podczas półfinału Drużynowego Pucharu Świata 2009, 11 lipca Pedersen w kolizji z Grigorijem Łagutą doznał poparzeń III stopnia lewej nogi i przeszedł operację.

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Łotwy

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ 2009
 Grand Prix IMŚ
 Grand Prix Łotwy

Łotwa
2009
2009 na Łotwie